Plusieurs villes ou communes possèdent une avenue, une allée, un clos ou une rue des Fleurs :

Clos des Fleurs à Bruxelles
 Rue des Fleurs à Anderlues

Avenue des Fleurs à Bayonne
 Allée des Fleurs à Biarritz
 rue des Fleurs, ancien nom du boulevard Carnot (Lille)
 Allée des Fleurs à Montreuil
 Avenue des Fleurs à Nice
 Cité des Fleurs à Paris
 Rue des Fleurs à Toulouse

Fleurs Rue